Polidori ist der Familienname folgender Personen:

 Catia Polidori (* 1967), italienische Politikerin
 Gaetano Polidori (1764–1853), italienischer Schriftsteller und Gelehrter
 Giancarlo Polidori (* 1943), italienischer Radrennfahrer
 John Polidori (1795–1821), englischer Schriftsteller und Leibarzt von Lord Byron
 Paolo Polidori (1778–1847), italienischer Geistlicher, Kurienkardinal und Titularerzbischof
 Robert Polidori (* 1951), kanadischer Architekturfotograf und Fotojournalist
 Victor Polidori (1888–1931), französischer Turner

Siehe auch:
 Polidoro